désigne :

 le constructivisme, un courant de l'épistémologie ;
 le constructivisme, un courant des mathématiques ;
 le constructivisme, un courant politique ;
 le constructivisme, une notion de psychologie appliquée notamment à l'apprentissage ;
 la sociologie constructiviste ou constructivisme social ;
 le constructivisme en relations internationales qui en est une adaptation, et le constructivisme féministe qui est lié à ce dernier ;
 le constructivisme, un courant artistique et architectural apparu en Russie dans les années 1910 (le mot sera repris par la suite avec le déconstructivisme dans les années 1980–1990).

Constructivisme